Суперкубок Англии по футболу 2007 года () — футбольный матч, прошедший 5 августа 2007 года. В нём встретились чемпион Премьер-лиги 2006/07 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии 2007 года «Челси». Это был 86-й розыгрыш Суперкубка Англии. «Манчестер Юнайтед» выиграл матч в серии пенальти со счётом 3:0 после завершения основного времени матча со счётом 1:1 (дополнительное время в Суперкубке Англии не назначается). Первый гол в матче забил Райан Гиггз на 35-й минуте, а Флоран Малуда сравнял счёт перед самым перерывом.

После завершения основного времени матча была назначена серия послематчевых пенальти. Первыми исполняли одиннадцатиметровые удары футболисты «Челси». Эдвин ван дер Сар парировал все три удара игроков «Челси», а игроки «Юнайтед» забили все три своих удара.

Это был первый Суперкубок, разыгранный на новом «Уэмбли».

Отчёт о матче

Статистика 

 Первый тайм  Второй тайм  Весь матч

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2006/2007

Примечания

Ссылки 
 Community Shield 2007 на сайте TheFA.com

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008
Суперкубок Англии 2007
Суперкубок Англии 2007